Крокфорд, Берил (1950—2016) — британская гребчиха.
 Крокфорд, Дуглас (род. 1955) — американский программист.
 Крокфорд, Эрик (1888—1958) — английский и британский крикетчик и хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1920 года.